Острів Такетомі — острів в архіпелазі Яеяма.
 Такетомі — містечко в Японії, в повіті Яеяма префектури Окінава.